Амфітеатров — прізвище. Відомі носії:
 Амфітеатров Валентин Миколайович — московський священник, настоятель кремлівського Архангельського собору
 Філарет (Амфітеатров) — митрополит київський і галицький